Il singolare maschile del Brisbane International 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma è stato eliminato nel primo turno.

Roger Federer ha sconfitto in finale Milos Raonic per 6-4, 62-7, 6-4. Con la vittoria in finale Federer   centra la vittoria numero 1000 a livello ATP (terzo giocatore maschio nella storia a raggiungere questo traguardo dopo Jimmy Connors e Ivan Lendl).  

Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (campione)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Milos Raonic (finale)
  Grigor Dimitrov (semifinale)

  Kevin Anderson (primo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)

Qualificati 

  Łukasz Kubot (secondo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

  Marius Copil (primo turno)
  Rhyne Williams (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2015
ATP World Tour 2015